Knirps (so viel wie „kleiner Bursche“ oder auch „kleines Kind“) steht für:
 Knirps (Regenschirm)
 Triumph Knirps, Kleinmotorrad von Triumph (Nürnberg)
 Zeche Knirps, Kinderschaubergwerk in Bochum

Siehe auch:

 Fimpen, der Knirps